A seguito dell'annessione della Crimea alla Russia e della Guerra del Donbass, il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina (ICIP) ha stabilito un Elenco delle persone a cui è stato vietato l'ingresso in Ucraina () fornito dai Servizi segreti ucraini (SBU). La lista contiene il nome di giornalisti, artisti, ballerini e sportivi considerati persona non grata e una minaccia per il paese, in quanto hanno supportato pubblicamente la politica della Russia o hanno visitato la Crimea in violazione della legislazione ucraina.

Il bando colpisce soprattutto i cittadini di nazionalità russa e ha una durata variabile dai tre ai cinque anni, sebbene in alcuni casi sia stato revocato dopo poche settimane. L'elenco è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni, con aggiunte e rimozioni.

Oltre al divieto di ingresso in Ucraina, le persone inserite nella cosiddetta "lista nera" potrebbero perdere o non ottenere il certificato necessario per distribuire i prodotti audiovisivi nel paese. Qualunque film, programma o esibizione pubblica, come le tournée, in cui sia presente una persona colpita dal decreto è soggetto a censura.

Genesi della lista 
Nei primi mesi del 2015 il Ministero della Cultura dell'Ucraina ha inviato al Ministero degli Affari Esteri e al Servizio di Sicurezza un elenco di 117 esponenti del mondo dell'arte e dello spettacolo russo che si erano espressi a favore dell'annessione della Crimea da parte della Russia. Il 4 giugno 2015 è entrata in vigore la legge "Sugli emendamenti a determinate leggi dell'Ucraina sulla protezione dello spazio televisivo e radiofonico dell'Ucraina" secondo cui la Sicurezza nazionale, il Consiglio di difesa e il Servizio di sicurezza dell'Ucraina indicano al Ministero della Cultura una lista di persone considerate una minaccia per la sicurezza del paese, sulla base della quale il Ministero redige un decreto contenente un elenco pubblicato e costantemente aggiornato sul suo sito ufficiale.

A luglio gli attivisti del Movimento civico Vidsich, mascherati da star televisive, hanno manifestato davanti alla sede dell'edificio del Ministero della Cultura nell'ambito di una campagna tesa a boicottare i prodotti audiovisivi e i beni d'importazione russi. Vidsich ha presentato una lista di 576 figure culturali straniere considerate anti-ucraini, chiedendo la loro interdizione dallo spazio radiotelevisivo e cinematografico ucraino; fra questi compariva Gérard Depardieu (di origine francese ma naturalizzato russo).

Successivamente è stata promulgata una legge "Sugli emendamenti a determinate leggi dell'Ucraina sulla protezione dell'informazione Spazio televisivo e radiofonico dell'Ucraina" che ha modificato quella sulla cinematografia, in virtù del quale l'autorizzazione per distribuire un prodotto audiovisivo può essere ritirata o non rilasciata qualora in esso figuri, a vario titolo, una persona inserita nell'elenco del Ministero. Nel 2016 l'Ucraina ha stilato anche un elenco di film russi banditi dal paese.

Tentativi di abolizione della legge 
Su istanza del partito di opposizione filorusso Piattaforma di Opposizione - Per la Vita (OPZZh), il 30 dicembre 2015 il Tribunale amministrativo distrettuale di Kiev (OASK) ha aperto un fascicolo contro il Ministero della Cultura dell'Ucraina in merito all'elenco delle persone indesiderate.

Nel dicembre 2019 il partito Servitore del Popolo del Presidente Volodymyr Zelensky ha presentato il disegno di legge n. 2693 "Pro media", una sorta di testo unico sui media che mira a sostituire l'elenco delle persone che rappresentano un pericolo nazionale con una lista di persone che minacciano lo spazio mediatico ucraino. La notizia ha provocato una serie di manifestazioni pubbliche da parte di attivisti e personaggi dello spettacolo contrari alla cancellazione dell'elenco.

La "lista nera" 
Di seguito l'elenco (non esaustivo) suddiviso in base all'anno in cui è stato emesso il decreto.

2014 

  Iosif Kobzon, cantante
  Ivan Okhlobystin, attore
  Michail Zadornov, comico
  Michail Porečenkov, attore

2015 

  Oleg Gazmanov, cantante
  Iosif Prigožin, produttore musicale
  Nikolaj Rastorguev, cantante
  Michail Bojarskij, attore
  Grigory Leps, cantante
  Sergej Bezrukov, attore
  /  Gérard Depardieu, attore
  Maksim Kalašnikov (Vladimir Kučerenko), attore
  Egor Cholmogorov, scrittore
  Michail Chazin, economista e scrittore
  Valerija, cantante
  Stas Piecha, cantante
  /  Roy Jones Jr., pugile
  Sergej Penkin, cantante
  Aleksandr Rozenbaum, cantante
  Julija Chicherina, cantante
  Evelina Bljodans, attrice
  Vladimir Bortko, regista
  Valentin Gaft, attore
  Vasilij Lanovoj, attore
  Pavel Lungin, regista
  Silvio Berlusconi, politico e imprenditore
  Fred Durst, cantante

2016 

  Otar Kušanašvili, critico musicale
  Nataša Korolëva, cantante e attrice
  Kristina Orbakaitė, cantante
  Nikolaj Dobrynin, attore
  Guf (Aleksej Sergeevič Dolmatov), rapper

2017 

  Emir Kusturica, regista e musicista serbo
  Evgenij Griškovec, attore

  Nadežda Babkina, cantante
  Stanislav Sadal'skij, attore
  Julija Samojlova, cantante
  Lolita Miljavskaja, attrice
  Kirill Safonov, attore
  Steven Seagal, attore, regista, artista marziale
  Ivars Kalniņš, attore
  Michele Placido, attore e regista
  Sergej "Tarzan" Gluško, attore e modello
  Nikolaj Tsiskaridze, ballerino
  Evgenij Griškovec, scrittore
  Stanislav Govoruchin, regista
  Andrej Merzlikin, attore
  Dmitrij Pevcov, attore
  Ljudmila Čursina, attrice
  Egor Krid (Egor Bulatkin), rapper
  Elina Bystrickaja, attrice
  Larisa Guzeeva, attrice, conduttrice televisiva 
  Tina Kandelaki, giornalista e conduttrice televisiva

2018 

  Nikita Michalkov, regista
  Il'ja Reznik, poeta e autore musicale
  Vladimir Men'šov, attore e regista
  Aleksandr Maršhal (Aleksandr Minkov), cantante
  Larisa Dolina, cantante
  Aleksandr Baširov, attore
  Alisa Freindlich, attrice
  Svetlana Surganova, cantante
  Zachar Prilepin, scrittore 
  Leonid Jarmol'nik, attore
  Alferova Irina Ivanovna, attrice
  Aleksandr Nikolaevič Baširov, attore
  Alexander Nikolaevič Bujnov, cantante e autore musicale
  Basta (Vasilij Michailovič Vakulenko), rapper e produttore discografico
  Lev Removič Veršinin, scrittore
  Renat Favarisovič Davlet'jarov, produttore e sceneggiatore
  Aleksandr Gel'evič Dugin, filosofo
  Aleksandr Aleksandrovic Tamonikov, scrittore
  Aleksandr Fisenko, attore
  Dmitrij Fomin, ex pallavolista
  Viktorija Cyganova, cantante
  Aleksandr Borisovič Širokorad, ingegnere
  Dmitrij Andreevič Šepelev, attore e presentatore TV
  Maksim Ščogolev, attore
  Alisa Brunovna Freindlich, attrice
  Egor Barinov, attore
  Evgenij Bakalov, attore

2019 

  Al Bano, cantautore e personaggio televisivo
  Ekaterina Varnava, conduttrice TV, attrice, comica
  Marija Pern, attrice
  Anatolij Falynskij, attore
  Jurij Mironcev, attore
  Natalija Koloskova, attrice
  Toto Cutugno, cantautore

2020 

  Valerij Sjutkin, cantante 
  Larisa Nadyktova, cantante, membro del gruppo Vorovajki
  Jana Pavlova, cantante, membro del gruppo Vorovajki
  Diana Terkulova, cantante, membro del gruppo Vorovajki
  Boris Ščerbakov, attore
  Anastasija Todorova, canoista
  Pavel Trubiner, attore
  Maksim Fadeev, produttore discografico e musicista
  Aleksej Gus'kov,  attore e produttore cinematografico

2021 

  Denis Kljaver, cantante e attore
  Olga Kormuchina, cantante 
  Igor Saruchanov, cantautore
  Alëna Apina, cantante 
  Julija Beretta, (pseudo Julija Glebova)
  /  Filipp Kirkorov, cantante 
  Fëdor Viktorovič Dobronravov, attore
  Loya (Olga Igorivna Zasulska), cantante
  Igor Saruchanov, cantante
  Mark Tišman, compositore
  Pupo, cantante

La "lista bianca" 
Il 30 luglio 2015, contestualmente alla redazione della "lista nera", il Ministero della Cultura dell'Ucraina ha stilato quella che è stata definita una "lista bianca" () composta da attivisti, attori e personaggi del mondo della cultura che hanno apertamente sostenuto l'Ucraina e condannato l'annessione della Crimea.

Le persone inserite nella lista godranno del massimo supporto nelle loro attività in territorio ucraino, in segno di gratitudine per il loro supporto. Fra queste persone vi sono:

 Tim Roth, attore 
 Hayden Panettiere, attrice 
 Jared Leto, cantante e attore 
 Klaus Meine, cantante degli Scorpions 
 Vakhtang Kikabidze, attore e cantante 
 Milla Jovovich, attrice e modella /
 Vera Farmiga, attrice e regista 
 Arnold Schwarzenegger, attore e politico /
 George Clooney, attore e regista 
 Wim Wenders, regista, sceneggiatore e produttore 
 Pedro Almodóvar, regista, sceneggiatore e produttore 
 Andrey Makarevych, musicista, leader della band Mashina Vremeni 
 Lia Akhedzhakova, attrice e doppiatrice 
 Oleg Basilashvili, attore 
 Ėl'dar Aleksandrovič Rjazanov, regista, attore e poeta 
 Emma Abaidullina, giornalista 
 Yuriy Shevchuk, musicista dei DDT 
 Sergei Yursky, attore e regista 
 Andrey Myagkov, attore 
 Mikhail Zhvanetsky, scrittore satirico 
 Natalia Fateeva,attrice 
 Boris Akunin, scrittore 
 Victor Shenderovich, scrittore e autore satirico 
 Zemfira, cantante e musicista 
 Mikhail Efremov, attore 
 Seryoga (Serhiy Parkhomenko), rapper 
 Artemij Troickij, giornalista e critico 
 Yuliy Kim, poeta, compositore e drammaturgo /
 Orlusha (Andrey Orlov), poeta 
 Mikhail Shats, presentatore televisivo e showman 
 Tatiana Lazareva, conduttrice televisiva 
 Maksim Galkin, umorista e comico  
 Alla Pugacheva, cantante e Artista del popolo della Federazione Russa  
 Lev Rubinstein, poeta, critico e pubblicista 
 Martin Gore, musicista dei Depeche Mode

Note

Voci correlate 

 Euromaidan
 Referendum sull'autodeterminazione della Crimea del 2014
 Cessione della Crimea
 Trattato di adesione della Crimea alla Russia
 Incidente di Simferopoli
 Sanzioni internazionali durante la crisi ucraina